Heydecker ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heydecker (* 1964), Schweizer Politiker (FDP)
 Dag Heydecker (* 1960), deutscher Sportjournalist und Marketingmanager
 Joe Heydecker (1916–1997), deutscher Fotograf, Journalist und Autor
 Leonhard Heydecker (1871–1958), deutscher Architekt, siehe Architekten Heydecker
 Otto Heydecker (1885–1960), deutscher Architekt, siehe Architekten Heydecker

Siehe auch:
 Heidecker
 Heydeck